Kel Carruthers
Kel Mitchell
Kenan and Kel

Desambiguação